Юргенсон:
 Томсен, Кристиан Юргенсен

Фамилия
 Юргенсен, Беттина (род. 1954) — немецкий политик и общественный деятель.
 Юргенсен, Биргит (1949—2003) — фотограф из Австрии, а также художница, график, куратор и преподаватель.
 Юргенсен, Теодор (1840—1907) — немецкий медик.

См. также 
 Юргенс
 Юргенсон

Примечания